Keelbos (bos), een bos in de omgeving van Valkenburg (Limburg)
 Verzorgingsplaats Keelbos, een voormalige verzorgingsplaats langs de autosnelweg A79